Boring har flere betydninger:

 Boring – At lave hul med et bor
 grundvandsboring – boret brønd efter grundvand
 olieboring – boring efter Olie
 Boring (motor) – i motorer: Cylinderens / stemplets diameter
 Boring (Hedensted Kommune) en bebyggelse og ejerlav i Hvirring Sogn i Hedensted Kommune